Междуречье — село в Вольском районе Саратовской области Российской Федерации. Административный центр Междуреченского муниципального образования.

История 
В 1984 г. Указом Президиума ВС РСФСР село Поселок переименовано в Междуречье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вольского района